Приволжское се́льское поселе́ние — упразднённре муниципальное образование в Мариинско-Посадском районе Чувашии Российской Федерации.

Административным центром являлась — деревня Нерядово.

География 
Находится в северо-восточной части района.

С севера и востока граница Приволжского сельского поселения проходит по реке Волга. С запада и юга поселение граничит с Мариинско-Посадским городским поселением, Сутчевским сельским поселением и Эльбарусовским сельским поселением.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа»Упразднено законом от 29 марта 2022 года в рамках преобразования муниципального района со всеми входившими в его состав поселениями путём их объединения в муниципальный округ[3].

Население 

В них на 1.01.2013 года проживало 1226 человек (581 мужчин и 645 женщин).

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 12 населённых пунктов:

Символика 

Герб и флаг были приняты в 2008 году. Флаг утверждён 8 августа 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4339, а герб утверждён под № 4338.

Социальные объекты 
Имеется 6 фельдшерских пунктов (Дубовский, Астакасинский, Нерядовский, Кушниковский, Шульгинский, Ураковский), 2 библиотеки (в д.Дубовка и в д.Астакасы), 2 дома культуры (Кушниковский сельский дом культуры и  Дубовский сельский дом культуры), 3 магазина (в деревнях Дубовка, Астакасы, Тинсарино), церковь Преображения Господня в село Кушниково(действующая  с 1735 года), база отдыха «Государева Гора» в деревне Демешкино, 13 садоводческих товариществ, 5019 земельных участков граждан и юридических лиц.

Экология 
На территории Приволжского сельского поселения в 1996 году с целью сохранения и изучения одной из крупнейших колоний серых цапель рядом с деревней Ураково в 4 квартале Марпосадского лесничества Марпосадского лесхоза был образован государственный орнитологический заказник «Ураковская колония серых цапель» площадью 55 га. В 1999 году он был включён в состав государственного природного заказника «Водолеевский» республиканского значения площадью 151,9 гектара.

Примечания

Ссылки 
 Устав Приволжского сельского поселения .
 Официальный сайт Приволжского сельского поселения (Чувашия) 

Муниципальные образования Мариинско-Посадского района
Сельские поселения Чувашии